Jméno a příjmení Miroslav Svoboda má více nositelů:

 Miroslav Svoboda (herec) – český herec a filmový organizátor, bratr herečky Evy Svobodové
 Miroslav Svoboda (politik ČSL) – český a československý politik, v 60. letech 20. století poslanec za ČSL (1922–1988)
 Miroslav Svoboda (1924–1942) – jediný syn prezidenta Ludvíka Svobody, zavražděný v koncentračním táboře Mauthausen (1924–1942)
 Miroslav Svoboda (veterinář) – profesor, výzkumný pracovník (* 1952)
 Miroslav Svoboda (politik ČSSD) – český politik, od roku 2002 poslanec za ČSSD (* 1962)
 Miroslav Svoboda (hokejový brankář) – hráč HC Oceláři Třinec (* 1995)